El término MasTV puede referirse:

 a MasTV de España, distribuidora de contenidos de Telefónica;
 a MasTV de México, de MVS Comunicaciones.